Dit is een lijst van planetoïden 118601-118700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 118601 - || 2000 GJ107 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118602 - || 2000 GQ111 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118603 - || 2000 GU111 || 3 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118604 - || 2000 GL114 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118605 - || 2000 GR116 || 2 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118606 - || 2000 GG120 || 5 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118607 - || 2000 GG130 || 5 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118608 - || 2000 GQ134 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118609 - || 2000 GZ137 || 4 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118610 - || 2000 GC143 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118611 - || 2000 GG143 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118612 - || 2000 GU143 || 7 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118613 - || 2000 GE150 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118614 - || 2000 GZ150 || 5 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118615 - || 2000 GT159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118616 - || 2000 GV159 || 7 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118617 - || 2000 GP162 || 8 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118618 - || 2000 HB8 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118619 - || 2000 HR9 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118620 - || 2000 HR13 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118621 - || 2000 HK16 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118622 - || 2000 HZ19 || 27 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118623 - || 2000 HJ22 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118624 - || 2000 HR24 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118625 - || 2000 HF28 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118626 - || 2000 HJ29 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118627 - || 2000 HE36 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118628 - || 2000 HW40 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118629 - || 2000 HC42 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118630 - || 2000 HA47 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118631 - || 2000 HB48 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118632 - || 2000 HR48 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118633 - || 2000 HM57 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118634 - || 2000 HA58 || 24 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118635 - || 2000 HE60 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118636 - || 2000 HW64 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118637 - || 2000 HD66 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118638 - || 2000 HR71 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118639 - || 2000 HM73 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118640 - || 2000 HP94 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118641 - || 2000 HU95 || 28 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118642 - || 2000 HG102 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118643 - || 2000 JR1 || 1 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118644 - || 2000 JR5 || 1 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118645 - || 2000 JC14 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118646 - || 2000 JL26 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118647 - || 2000 JX29 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118648 - || 2000 JF31 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118649 - || 2000 JM32 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118650 - || 2000 JQ33 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118651 - || 2000 JV33 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118652 - || 2000 JM36 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118653 - || 2000 JU36 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118654 - || 2000 JE38 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118655 - || 2000 JB40 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118656 - || 2000 JR40 || 5 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118657 - || 2000 JA57 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118658 - || 2000 JO58 || 6 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118659 - || 2000 JH77 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118660 - || 2000 JK77 || 7 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118661 - || 2000 KL6 || 27 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118662 - || 2000 KD11 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118663 - || 2000 KK11 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118664 - || 2000 KP15 || 28 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118665 - || 2000 KE34 || 27 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118666 - || 2000 KZ34 || 27 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118667 - || 2000 KA40 || 25 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118668 - || 2000 KS43 || 31 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118669 - || 2000 KO54 || 27 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118670 - || 2000 KP55 || 27 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118671 - || 2000 KL63 || 26 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118672 - || 2000 KS63 || 26 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118673 - || 2000 KU68 || 29 mei 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118674 - || 2000 KD78 || 27 mei 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118675 - || 2000 KW81 || 24 mei 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118676 - || 2000 LS17 || 7 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118677 - || 2000 LG19 || 8 juni 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118678 - || 2000 LH22 || 6 juni 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118679 - || 2000 LE35 || 1 juni 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 118680 - || 2000 LQ35 || 1 juni 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118681 - || 2000 NJ1 || 3 juli 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118682 - || 2000 NJ3 || 7 juli 2000 || Farpoint || Farpoint
|-
| 118683 - || 2000 NE11 || 12 juli 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| 118684 - || 2000 NX14 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118685 - || 2000 NV15 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118686 - || 2000 NA20 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118687 - || 2000 NF22 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118688 - || 2000 NJ22 || 7 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118689 - || 2000 NG23 || 5 juli 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118690 - || 2000 OO20 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118691 - || 2000 OJ23 || 23 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118692 - || 2000 OS28 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118693 - || 2000 OL31 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118694 - || 2000 OG42 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118695 - || 2000 OW44 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118696 - || 2000 OA46 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118697 - || 2000 OL47 || 31 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118698 - || 2000 OY51 || 28 juli 2000 || Cerro Paranal || B. J. Gladman
|-
| 118699 - || 2000 OK53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118700 - || 2000 OQ53 || 30 juli 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten